Sohna ist eine Stadt (seit dem 5. September 2014 Municipal Council) im nordwestindischen Bundesstaat Haryana.

Die Stadt gehört zum Distrikt Gurugram.
Sie liegt in der Östlichen Haryana-Ebene auf einer Höhe von  25 km südlich der Distrikthauptstadt Gurugram und 45 km südsüdwestlich der Bundeshauptstadt Neu-Delhi. Die Stadt hatte  beim Zensus 2011 (damals noch als Municipal Committee) 36.552 Einwohner.

Die nationalen Fernstraßen NH 71B und NH 248A kreuzen sich in Sohna.

Klima 
Das Klima in Sohna wird als lokales Steppenklima bezeichnet. In den Sommermonaten Juli, August und September, während der Monsunzeit, fallen die meisten Niederschläge. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt 587 mm. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 25,3 °C.

Weblinks 
 britannica.com

Einzelnachweise 

Municipal Council in Haryana
Ort in Haryana
Distrikt Gurugram